Taf (textiel)
Tâf, rivier in Wales
Terminal Aerodrome Forecast (TAF), een gestandaardiseerde vorm van een weerbericht voor de luchtvaart